

Presentación previa 
Jan-Lennard Struff fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en semifinales ante su compatriota Alexander Zverev.

Alexander Zverev derrotó en la final a Guido Pella.

Cabezas de serie 

  Damir Džumhur (Primera ronda)
  Jan-Lennard Struff (Semifinales)
  Ričardas Berankis (Primera ronda)
  Dustin Brown (Primera ronda)

<ol start=5>
 ''' Alexander Zverev (Campeón)
  Tobias Kamke ''(Primera ronda)
  Radek Štěpánek ''(Primera ronda)
  Andrey Golubev ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Neckarcup 2015